Heartbreaker steht für:

 Heartbreaker (Dionne-Warwick-Lied), Song aus dem Jahr 1982
Heartbreaker (Michael-Jackson-Lied), Song von Michael Jackson aus dem Jahr 2001
 Originaltitel von Wie die Wilden (1983), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1983 
 The Heartbreaker, US-amerikanische Kurzfilmkomödie aus dem Jahr 1925 

Siehe auch:
 Heartbreakers
 Herzensbrecher (Begriffsklärung)